Prowincja Kiên Giang – prowincja w Wietnamie
 Kiến Giang – rzeka w Wietnamie